Naquet ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Naquet (1834–1916), französischer Mediziner, Chemiker und Politiker
 Pierre Vidal-Naquet (1930–2006), französischer Althistoriker und politischer Sozialhistoriker
 Robert Naquet (1923–2005), französischer Mediziner und klinischer Neurophysiologe